Albeștii de Argeș – comune del distretto di Argeș
 Albeștii de Muscel – comune del distretto di Argeș